Sunesi – abitanti di Suna (Verbania)
Sunesi – abitanti di Suni
Sunesi – abitanti di Suno